Luiz Flávio Gomes
Luft-Fahrzeug-Gesellschaft
Lancha de fiscalização

Desambiguação